Минаматская конвенция о ртути () — межгосударственный договор, направленный на защиту здоровья людей и окружающей среды от антропогенных выбросов и высвобождений ртути и её соединений, которые могут приводить к отравлениям ртутью.

Согласно конвенции должно регулироваться использование ртути, сокращаться производство некоторых ртуть-содержащих приборов (медицинских, люминесцентных ламп). Также ограничивается ряд промышленных процессов и отраслей, в том числе горнодобывающая (особенно непромышленная добыча золота), производство цемента.

С 2020 года конвенция запрещает производство, экспорт и импорт нескольких различных видов ртутьсодержащей продукции, в том числе электрических батарей, электрических выключателей и реле, некоторых видов компактных люминесцентных ламп (КЛЛ), люминесцентных ламп с холодным катодом или с внешним электродом, ртутных термометров и приборов измерения давления.

История 
Давно известно, что ртуть и её соединения токсичны для человека и других живых организмов. Масштабные кризисы, связанные с отравлением ртутью, такие как Минаматская катастрофа (1956),  (1965) и отравление в Ираке (1971), привлекли внимание к проблеме. В 1972 году перед делегатами Стокгольмской конференции по Human Environment выступила Shinobu Sakamoto, ставшая инвалидом вследствие того, что ее мать во время беременности отравилась метилртутью. Вскоре была создана программа ЮНЕП (, Программа ООН по окружающей среде).

20 февраля 2009 года на 25-м Совете управляющих ЮНЕП было принято решение № 25/5 «инициировать международные меры по регулированию ртути эффективным, действенным и последовательным образом»

Участники конвенции 
Список стран и межгосударственных объединений, подписавших и ратифицировавших конвенцию, по состоянию на 1 апреля 2018 года.

Примечания. В официальном списке участников конвенции на сайте UNEP в графе «Ратификация» кроме собственно ратификации указаны пометки об акцептации (принятии, ), утверждении () или акцессии (присоединении, ). В области международных отношений:
 Акцепт — одностороннее заявление о связанности условиями договора. Акцептация — изъявление согласия на принятие какого-либо обязательства.
 Акцессия — присоединение к действующему договору, вступление в союз.

См. также 
 Минамата (болезнь)
 Отравления ртутью
 Экологическое право
 Международное право

Примечания

Литература 
 Минаматская конвенция по ртути  — Текст и приложения // ЮНЕП, ООН, октябрь 2013 года
 Certified true copy of the Minamata Convention, 2013

Ссылки 
 
 Background to the fifth session of the Intergovernmental Negotiating Committee to prepare a global legally binding instrument on mercury (INC5)
 Минаматская конвенция по ртути. Досье ТАСС, 2014

Октябрь 2013 года
2013 год в праве
Экологическое право
Международные конвенции
Международные договоры США
Ртуть